A Casa Hartmeister é um museu brasileiro, localizado em Bom Jesus, localidade do município de São Lourenço do Sul, no estado do Rio Grande do Sul.

A Casa Hartmeister foi a moradia do primeiro professor do Seminário Concórdia de São Lourenço do Sul (uma instituição para formação de pastores da Igreja Luterana), o reverendo John Hartmeister e sua família. Pertence à comunidade Evangélica Luterana São João e abriga o memorial do Seminário Concórdia e o Museu da Imigração Pomerana.

O projeto nasceu no ano de 2008, em virtude das comemorações dos 105 anos do Seminário Concórdia, que atualmente está localizado no município de São Leopoldo. É o único museu em atividade permanente no interior do município de São Lourenço do Sul, atraindo uma média de 1.300 visitantes anualmente, com entrada franca.

Na casa Hartmeister encontram-se objetos pessoais das etnias formadoras da população da região sul do Rio Grande do Sul, livros e instrumentos utilizados no atendimento as que procuravam por assistência médica.

Museus de história do Brasil
Museus do Rio Grande do Sul
Atrações turísticas de São Lourenço do Sul
História de São Lourenço do Sul